Línea 101 puede referirse a:

 Línea 101 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 101 de colectivos de Corrientes.
 Línea 101 de colectivos de Rosario.
 Línea 101 de autobuses de Madrid.
 Línea 101 de autobuses de Lima.